ІФК Вернаму () — шведський футбольний клуб представляє однойменне місто. Заснований 1912 року. 

Виступав у Супереттан (2-й лізі Швеції), але вибув з неї у сезоні 2018.

Досягнення

Супереттан:
1-е місце (1): 2021

Сезони в чемпіонаті Швеції

Відомі гравці
 Юнас Терн
 Міхаель Свенссон
 Ніклас Гульт
 Віктор Классон
 Ульрік Янссон

Посилання 

 Офіційна сторінка 
 ІФК Вернамо на foot.dk

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1912